«Хулігани» — збірка творів українського письменника Юрія Покальчука — повістей «Хуліган Зайчик» та «Мама Рома і пацани», написана 2006 року і видана харківським видавництвом «Фоліо» цього ж року.

Короткий зміст 

Неймовірне, жахливе, непомітне для благополучного світу, але правдиве, жорстоке і химерне життя українського «дна», куди потрапляють підлітки, тікаючи з неблагополучних родин. Вони бомжують, крадуть, змалечку пізнають всі гріхи світу  — від розгульного сексу до алкоголю, наркотиків і азартних ігор, і лише потім, уже потрапивши за ґрати, важко і дещо запізніло починають осягати своє минуле життя.

Примітки 

Твори Юрія Покальчука
Книги 2006
Українські збірки
Книги за алфавітом
Серія книг «Графіті»